

Sigle 
SAK, sigle composé des trois lettres S, A et K, peut faire référence à :
 Siumut Amerdlok Kunuk, un club de football et de handball groenlandais ;
 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, la principale organisation syndicale finlandaise ;
 Secure Attention Key, en informatique ;
 Swiss Army Knife, dénomination anglaise pour le couteau suisse.

Code 
SAK est un code qui peut désigner :
 aérodrome de Sauðárkrókur, en Islande, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Patronyme 

 Şenol Sak (1964), artiste peintre turc.